Predöhl ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Predöhl (1893–1974), deutscher Ökonom (Sohn von Max Predöhl).
 Max Predöhl (1854–1923), Bürgermeister und Senator in Hamburg

Predöhl ist ein Ortsname:
 Predöhl (Lemgow), Dorf im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen
 Predöhl, bis 1936 Name des Ortsteils Predöhlsau der Stadt Dannenberg (Elbe)

Siehe auch:
 Mount Predoehl, Berg in der Ross Dependency, Antarktika